Wappen der Provinz Cordoba steht für:
 Wappen der Provinz Córdoba (Argentinien)
 Wappen der Provinz Córdoba (Spanien)